В одиночному розряді тенісного турніру Odlum Brown Vancouver Open 2006, який проходив у рамках Туру ATP Challenger, Рік Де Вуст здобув титул, у фіналі перемігши Амера Деліча 7-64, 6-2.

Сіяні гравці 

  Крістіан Плесс (1-ше коло)
 Відсутня
  Єнь-Сунь Лу (півфінал)
  Рік Де Вуст (переможець)

 Роберт Кендрік (1-ше коло)
 Зак Флейшман (1-ше коло)
 Алекс Богомолов мл. (1-ше коло)
 Джессі Віттен (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Odlum Brown Vancouver Open